Le Bon Exemple, estampe de Juste Chevillet datant de 1762, d’après une œuvre de Jean-Gaspard Heilmann ; 
 Le Bon Exemple, tableau de René Magritte (1953) ; 
 Le Bon Exemple, film de Léonce Perret, sorti en 2010.

Notes et références